Фаладино — название населённых пунктов в России:

 Фаладино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Фаладино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.